Independência - a soberania de um país.
 Independência (estatística) - conceito importantíssimo em probabilidade e estatística
 Independência (estádio) - estádio de futebol em Belo Horizonte

Localidades 
Independencia (Chile)
Independencia (República Dominicana)
Independencia (Paraguai)

Independencia (departamento de La Rioja)
Independencia (departamento do Chaco)

 Independência (Ceará)
 Independência (Rio Grande do Sul)
 Independência (Resplendor) - um distrito em Minas Gerais
 Independência (Porto Alegre)

Independencia (distrito de Huaraz)
Independencia (distrito de Lima)
Independencia (distrito de Pisco)
Independencia (Vilcas Huamán)

Independencia (Anzoátegui)
Independencia (Miranda)
Independencia (Táchira)
Independencia (Yaracuy)

Desambiguações de topônimos